Svatých Vavřinců je více:

 Svatý Vavřinec († 258)– jáhen a mučedník ze 3. století
 Vavřinec z Brindisi (Laurentius de Brundusio, 1559–1619) – učitel církve, významná postava období protireformace
 Vavřinec z Canterbury († 619) – římský misionář a první arcibiskup z Canterbury
 Vavřinec z Dublinu (Lorcán Ua Tuathail, 1128–1180) – irský opat, dublinský arcibiskup

Objekty pojmenované podle Vavřince 
 řeka svatého Vavřince – severoamerická řeka
 záliv svatého Vavřince – záliv v Atlantském oceánu
 ostrov svatého Vavřince – ostrov v Beringově moři
 vrch sv. Vavřince – jeden z názvů kopce Petřín
 kostel svatého Vavřince (rozcestník) – kostely zasvěcené sv. Vavřinci

 a další viz článek San Lorenzo